W Rumunii
 Cozmești – wieś w okręgu Jassy, w gminie Stolniceni-Prăjescu
 Cozmești – gmina w okręgu Jassy
 Cozmești – wieś w okręgu Jassy, w gminie Cozmești